Scheunemann ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Scheunemann (* 1954), niederländischer Radrennfahrer
 Detmar Scheunemann (1932–2015), deutscher evangelischer Theologe, Missionar und Autor 
 Diana Scheunemann (* 1975), deutsch-schweizerische Mode- und Kunstfotografin
 Egbert Scheunemann (* 1958), freier Autor und Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg
 Frauke Scheunemann (* 1969 als Frauke Lorenz), deutsche Schriftstellerin
 Henning Scheunemann (ca. 1570–1615), deutscher Arzt und Alchemist
 Hermann Scheunemann (* 1940), deutscher Politiker (SPD)
 Julian Scheunemann (* 1973), deutscher Schauspieler
 Max Scheunemann (1881–1965), deutscher Pädagoge und Komponist
 Paul Scheunemann (1882–1955), deutscher Ingenieur, Reichsbahnbeamter und Pionier des Autobahnbaus in Deutschland
 Peter Scheunemann (1870–1937), deutscher Offizier
 Reinhard Scheunemann (* 1950), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Tom Scheunemann (* 1968), deutscher Sportreporter
 Volkhard Scheunemann (* 1934), deutscher evangelischer Theologe, Missionar und Autor
 Wolfgang Scheunemann (1933–1948) war das erste Todesopfer der Sektorengrenze in Berlin